Paint Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Paint Creek (Mississippi River), Zufluss des Mississippi in Iowa
 Paint Creek (Levisa Fork River), Zufluss des Levisa Fork River in Kentucky
 Paint Creek (Clinton River), Zufluss des  Clinton River in Michigan
 Paint Creek (Chickamauga Creek), Ohio
 Paint Creek (Killbuck Creek), Ohio
 Paint Creek (Scioto River), Ohio
 Paint Creek (Sevenmile Creek), Ohio
 Paint Creek (Stonycreek River), Zufluss des Stonycreek River in Pennsylvania
 Paint Creek (West Virginia), ein Nebenfluss des Kanawha River

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paint Creek (Texas)